Арнсберг () — топоним.

 Арнсберг — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Арнсберг — средневековый феод Верльского владетельного дома
 Арнсберг — один из пяти административных округов земли Северный Рейн — Вестфалии.